Bieg na 400 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Pekinie.

Tytułu mistrzowskiego z poprzednich mistrzostw nie obronił Amerykanin LaShawn Merritt.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2015 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 45,50 (uzyskane w okresie od 1 października 2014 do 10 sierpnia 2015).

Rezultaty

Eliminacje

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Bieg na 400 metrów mężczyzn